

Film 
 Small Talk – film del 1929 diretto da Robert F. McGowan
 Small Talk – film del 1994 diretto da Bob Godfrey e Kevin Baldwin

Musica 
 Small Talk – album degli Sly & the Family Stone del 1974
 Small Talk – album dei Medicine Wheel del 1999
 Small Talk – singolo di Katy Perry del 2019